Ваня Вучичевич (; ) — сербский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Вучичевич — воспитанник клубов «Полет Доркол», ОФК, «Чукарички» и «Црвена звезда». 17 мая 2017 года в матче против «Явора» он дебютировал в чемпионате Сербии. Летом того же года для получения игровой практики Ваня на правах аренды перешёл в чачакский «Борац». 9 сентября в матче против «Земуна» он дебютировал за новую команду. В начале 2018 года Вучичевич был отдан в аренду в «Спартак» из Суботицы. 5 мая в матче против «Црвены Звезды» он дебютировал за новый клуб.

Летом 2018 года Вучичевич подписал годовой контракт с самарским клубом «Крылья Советов».

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Синджелич» Белград
Игроки ФК «Инджия»
Игроки ФК «Македония»